Hieronder volgt een Lijst van plaatsen in Vestland, een provincie in Noorwegen, in alfabetische volgorde. De lijst is exclusief de steden in Vestland. Zie ook de lijst van plaatsen in Noorwegen en de lijst van Noorse steden.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

R

S

T

U

V

Y

Vestland
Vestland